Мусса Сейди (; 21 августа 1996 года, Седиу, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий люксембургского клуб «Фола».

Клубная карьера 
Является воспитанником сенегальской школы «Дженерейшен Фут». Летом 2014 года подписал контракт с французским клубом «Мец». Стал играть за вторую команду, дебют состоялся 28 марта 2015 года в поединке против «Монткё». Удачно начал сезон 2016/2017 во второй команде, забив два мяча в трёх матчах, был вызван в главную команду. 21 сентября 2016 года дебютировал в Лиге 1 поединком против «Бордо», выйдя на замену на 70-ой минуте вместо Исмаилы Сарра.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Сенегала
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Фола»